Kósa András (1923–2009) politikus, országgyűlési képviselő
 Kósa András (1932) matematikus
 Kósa András (1934−2001) színész
 Kósa András (1975) újságíró
hasonló nevűek
 Kósa András László (1977) szociológus

Jegyzetek